Мьяле — коммуна во Франции, департамент Гар
 Мьяле — коммуна во Франции, департамент Дордонь